Ча́рли Капп (; ) — немецкий кёрлингист.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (1989).
 : золото (1989, 1990).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Сыновья Чарли — Андреас «Анди» Капп и Ульрих «Ули» Капп — тоже известные немецкие кёрлингисты, чемпионы Европы, призёры чемпионатов мира.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Германии по кёрлингу